Ценообразуване означава формиране на цени като вид фирмена политика, маркетингова или ценова стратегия на пазара, може да се отнася до държавна политика и т.н.

Видове ценообразуване:
 Трансферно ценообразуване
 Психологическо ценообразуване